Мики може да се односи на:

 Мики (име), лично име
 Мики Маус, Волт Дизнијев јунак
 Предраг „Мики“ Манојловић, српски глумац
 Мики Јевремовић, српски певач
 Миомир „Мики“ Стаменковић, српски режисер
 Мики Руни, амерички комичар
 Мики Рорк, амерички филмски глумац
 Мики Перић, српски певач
 Радмила Микић Мики, српска певачица старије генерације
 Миодраг „Мики“ Крстовић, српски глумац
 Мики Мантл, пок. амерички играч бејзбола
 Мики, песма поп певачице Тони Бејзил из 1982.
 Мики, амерички филм из 1918.
 Мики, амерички филм из 1948.
 Мики, амерички филм из 2003.
 Мики 3D, француска поп група
 Мики Нуњез